Discosphaerina — рід грибів родини Dothioraceae. Назва вперше опублікована 1917 року.

Класифікація 
До роду Discosphaerina відносять 39 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1917. Fragmente zur Mykologie (XX Mitteilung, Nr. 1031 bis 1057). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 126:353-399 - P.353

Роди грибів